En esta enciclopedia, púnico (o púnica) puede referirse a:
 El (o la) natural de Fenicia, o lo perteneciente o relativo a esta antigua región de Oriente Próximo.
 El (o la) natural de Cartago, o lo perteneciente o relativo a esta antigua ciudad y reino del norte de África.
 El púnico, una lengua semítica hablada en el territorio del antiguo Imperio cartaginés.
 Púnico, el primer general lusitano que asumió el liderazgo de los insurrectos en la Guerra Lusitana.
 Punica, un género taxonómico botánico con 8 especies descritas de plantas con flores perteneciente a la familia Lythraceae.
 Punica, epopeya del poeta latino Silio Itálico sobre la Segunda guerra púnica compuesto a fines del .

Además, puede hacer referencia a:
 Operación Púnica, nombre dado al operativo policial sobre una trama de corrupción en varias provincias españolas.